České příjmení Valníček, Valníčková má více nositelů:

 Boris Valníček (1927–2021), český astrofyzik, astronom, vědec, popularizátor vědy
 Ladislav Valníček (1921–1987), československý voják, příslušník 311. perutě RAF
 Pavla Valníčková (* 1972), česká nevidomá atletka a lyžařka

Související články 
 Valník

Česká příjmení